Hans Leenders (organist) (1965), Nederlands organist, cantor, koordirigent en componist
Hans Leenders (orkestdirigent) (1971), Nederlands slagwerker en orkestdirigent
Hans Leenders (voetballer) (1980), Belgisch voetballer